Chuck – serial telewizyjny
 Chuck – album wydany przez grupę Sum 41